Giesebrecht är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Karl Giesebrecht
 Ludwig Giesebrecht
 Wilhelm von Giesebrecht